Carl Lahusen ist der Name folgender Personen:

* Carl Lahusen (Unternehmer) (1858–1921), deutscher Unternehmer
 Carl Lahusen (Diplomat) (* 1922), deutscher Diplomat

Siehe auch
 Georg Carl Lahusen (1888–1973), deutscher Unternehmer und Wirtschaftskrimineller